Lion Mountain ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lion Mountain, Berg auf Mauritius
 Sigiriya, engl. Bezeichnung Lion Mountain, Monolith auf Sri Lanka

Siehe auch:
 Löwenberge, engl. Bezeichnung Lion Mountains, Gebirgszug in Sierra Leone